Limnai (altgriechisch Λίμναι) steht für:

antike Orte:
 Limnai (Athen), Dionysosheiligtum und Demos von Athen
 Limnai (Taygetos), Heiligtum im Taygetos
 Limnai (Sparta), Vorstadt von Sparta
 Limnai (Thrakien), auf der thrakischen Chersones
 Limnai (Mysien), in Mysien
 Limnai (Kappadokien), in Kappadokien
 Limnai (Pisidien), in Pisidien

Bistümer:
 Titularbistum Limnae, in Pisidien